Gérard Glasson (1918-1982), journaliste et homme politique suisse;
James Glasson (1878-1952), homme politique suisse;
Jean-Paul Glasson (1949-), homme politique suisse;
Nicolas Glasson (1817-1864), homme politique suisse;
Pierre Glasson (1907-1991), homme politique suisse;
Simon Glasson (1882-1960), photographe suisse.
Ernest Glasson (1839-1907), juriste français

Bibliographie 

Patronyme suisse